RRG steht für:
 Regenrückhaltegraben
 Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, 1925–1945/61
 Rhön-Rossitten-Gesellschaft, Flugverein
 Role and Reference Grammar, eine linguistische Theorie
 Rot-rot-grüne Koalition
 Rentenreformgesetz
 Sir Gaëtan Duval Airport (IATA-Code), Flughafen auf Rodrigues (Insel), Maskarenen, Mauritius

Siehe auch:

Abkürzung